Myschkowytschi (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine

 Myschkowytschi (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Myschkowytschi (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil